EAAF steht als Abkürzung für:

 OMB Enterprise Architecture Assessment Framework, ein Add-On Framework des amerikanischen Office of Management and Budget (OMB)
 Equipo Argentino de Antropología Forense, argentinische Nichtregierungsorganisation für forensische Anthropologie

EAAF